Сети-Лагоас:

 Сети-Лагоас — муниципалитет в Бразилии, в штате Минас-Жерайс.
 Сети-Лагоас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.